In lingua italiana, la parola appendice indica genericamente una cosa aggiunta ad un'altra e che da essa dipende. Altri significati sono:

In letteratura 
Appendice – parte di un libro, giornale o rivista
Romanzo d'appendice – genere letterario

Opere 
Appendice che espone in maniera assoluta la vera scienza nello spazio – opera del matematico János Bolyai
Appendix Vergiliana – raccolta di poemi attribuiti a Publio Virgilio Marone

In anatomia e medicina 
Appendice vermiforme – parte dell'intestino crasso
Appendice cutanea – appendice della cute
Appendice epiploica – appendice anatomica del colon

Altro 
Appendice di carena – elemento strutturale di una nave

Altri progetti